Regno Unito
 Burwell – parrocchia civile del Cambridgeshire
 Burwell – parrocchia civile del Lincolnshire
 Stati Uniti d'America
 Burwell – capoluogo della Contea di Garfield, Nebraska